

Patronyme 

 Fernand Labat (1889-1959), artiste peintre français ;
 Florencia Labat (1971-), joueuse de tennis argentine ;
 François de Labat (1697-1780), économiste français ;
 François Labat (1960-), joueur français de rugby à XV ;
 Henri Labat (1876-1934), général français ;
 Hervé Labat (1970-), joueur français de rugby à XV ;
 Jean-Baptiste Labat (1663-1738), botaniste, explorateur, ethnographe, militaire, ingénieur, historien et missionnaire dominicain français ;
 Juan Labat (1984), joueur uruguayen de rugby à XV ;
 Jules Labat (1819-1914),  homme politique français ;
 Paul Labat (1900-1944), officier français ;
 Pierre Labat (1600-1670), dominicain thomiste toulousain opposé au molinisme ;
 Pierre Labat (1926-1955), avocat, romancier scout français ;
 Pierre Labat (1977-), sculpteur français ;
 René Labat (1892-1970), athlète français ;
 René Labat (1904-1974), assyriologue français ;
 Théophile Labat (1834-1896), est un homme politique français ;
 Victor Labat (1982-), joueur français de rugby à XV.

Toponyme 

 Rue Labat, rue du  de Paris.

Autres 
 Rhum du Père Labat, rhum agricole produit à Grand-Bourg à Marie-Galante.